Verenigd Koninkrijk:
Bradley (Cheshire)
Bradley (Derbyshire)
Bradley (Hampshire)
Bradley (Staffordshire)

Verenigde Staten:
Bradley (Arkansas)
Bradley (Californië)
Bradley (Illinois)
Bradley (Oklahoma)
Bradley (South Carolina)
Bradley (South Dakota)
Bradley (West Virginia)

Personen:
Omar Bradley, een Amerikaans generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog
Francis Herbert Bradley, een Brits idealistisch filosoof
Michael Bradley (doorverwijspagina)

Overige:
Bradley (pantservoertuig), een Amerikaanse serie van gepantserde rupsvoertuigen
Bradley & Kaye, een bouwer van achtbanen

Engelse achternaam